Кубок Греции 2004/2005 годов () — 63-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com

2004/2005
Спорт в Греции в 2004 году
Спорт в Греции в 2005 году
Греция
Греция